Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2005 года прошёл в два этапа с 21 сентября 2004 года по 30 апреля 2005 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 42 сборные. Впервые участвовали сборные Азербайджана, Армении, Казахстана и Хорватии. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1986 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 40 сборных были разделены на 10 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и шесть лучших третьих сборных вышли во второй раунд, где к ним присоединились сборные Германии и Норвегии, имевшие наивысший коэффициент. Семь победителей второго этапа вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Венгрии.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и шесть лучших среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 27 сентября — 1 октября 2004

 Нидерланды 3:0 Босния и Герцеговина
 Австрия 8:0 Словения
 Словения 0:7 Нидерланды
 Австрия 5:1 Босния и Герцеговина
 Нидерланды 1:0 Австрия
 Босния и Герцеговина 0:5 Словения

Группа 2 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Украина 0:6 Шотландия
 Беларусь 0:2 Молдова
 Беларусь 0:13 Шотландия
 Молдова 1:8 Украина
 Украина 2:0 Беларусь
 Шотландия 5:0 Молдова

Группа 3 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Дания 20:0 Азербайджан
 Франция 10:0 Литва
 Азербайджан 0:10 Франция
 Дания 8:0 Литва
 Франция 2:0 Дания
 Литва 1:2 Азербайджан

Группа 4 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Уэльс 4:1 Румыния
 Англия 6:0 Болгария
 Уэльс 5:0 Болгария
 Румыния 0:3 Англия
 Англия 2:0 Уэльс
 Болгария 0:4 Румыния

Группа 5 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Израиль 3:0 Казахстан
 Россия 7:0 Латвия
 Израиль 3:2 Латвия
 Казахстан 0:9 Россия
 Россия 3:0 Израиль
 Латвия 1:5 Казахстан

Группа 6 
 21-25 сентября 2004

 Швейцария 5:0 Греция
 Исландия 0:1 Ирландия
 Греция 4:0 Исландия
 Швейцария 0:0 Ирландия
 Исландия 1:4 Швейцария
 Ирландия 2:0 Греция

Группа 7 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Италия 9:0 Армения
 Швеция 15:0 Эстония
 Армения 0:11 Швеция
 Италия 8:0 Эстония
 Швеция 5:1 Италия
 Эстония 1:2 Армения

Группа 8 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Финляндия 6:1 Португалия
 Сербия и Черногория 3:3 Словакия
 Финляндия 2:0 Словакия
 Португалия 2:5 Сербия и Черногория
 Сербия и Черногория 0:1 Финляндия
 Словакия 1:3 Португалия

Группа 9 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Польша 3:0 Фарерские острова
 Бельгия 1:0 Хорватия
 Хорватия 2:2 Польша
 Бельгия 4:0 Фарерские острова
 Польша 1:1 Бельгия
 Фарерские острова 0:1 Хорватия

Группа 10 
 28 сентября — 2 октября 2004

 Чехия 1:0 Северная Ирландия
 Испания 9:0 Македония
 Чехия 7:0 Македония
 Северная Ирландия 0:3 Испания
 Испания 5:1 Чехия
 Македония 1:6 Северная Ирландия

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 26-30 апреля 2005

 Дания 1:1 Чехия
 Германия 1:0 Швеция
 Швеция 3:1 Дания
 Германия 4:1 Чехия
 Дания 0:1 Германия
 Чехия 0:6 Швеция

Группа 2 
 26-30 апреля 2005

 Норвегия 3:1 Италия
 Англия 4:0 Молдова
 Норвегия 7:1 Молдова
 Италия 2:1 Англия
 Англия 2:0 Норвегия
 Молдова 0:5 Италия

Группа 3 
 25-29 апреля 2005

 Уэльс 2:1 Греция
 Нидерланды 0:1 Финляндия
 Финляндия 1:1 Уэльс
 Нидерланды 2:0 Греция
 Уэльс 1:3 Нидерланды
 Греция 0:1 Финляндия

Группа 4 
 26-30 апреля 2005

 Россия 6:0 Румыния
 Австрия 3:2 Сербия и Черногория
 Сербия и Черногория 0:5 Россия
 Австрия 4:0 Румыния
 Румыния 0:3 Сербия и Черногория
 Россия 3:1 Австрия

Группа 5 
 27 апреля — 1 мая 2005

 Шотландия 3:0 Бельгия
 Израиль 1:4 Португалия
 Шотландия 2:0 Португалия
 Бельгия 1:2 Израиль
 Португалия 1:0 Бельгия
 Израиль 1:4 Шотландия

Группа 6 
 26-30 апреля 2005

 Польша 1:0 Украина
 Швейцария 4:2 Северная Ирландия
 Украина 0:2 Северная Ирландия
 Польша 1:4 Швейцария
 Северная Ирландия 0:4 Польша
 Швейцария 3:2 Украина

Группа 7 
 26-30 апреля 2005

 Ирландия 4:1 Хорватия
 Франция 1:0 Испания
 Франция 7:1 Хорватия
 Испания 5:0 Ирландия
 Ирландия 0:1 Франция
 Хорватия 0:4 Испания

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2004 год в женском футболе
2005 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет